The Path – album zespołu muzycznego Fit for a King
 Sekta,  – serial telewizyjny